NGC 4282 (другие обозначения — MCG 1-32-13, ZWG 42.35, VCC 411, NPM1G +05.0341, PGC 39809) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4282
Дева (созвездие)